Марчук — українське прізвище, утворене від особового імені Марко.

Відомі носії 
 Марчук Анастасія Олександрівна  - українська балерина Одеського академічного театра опери та балету.
 Марчук Андрій Васильович — старший мічман ВМС Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марчук Андрій Миколайович (* 1997) — український футболіст, воротар.
 Марчук Валентин Мефодійович (1927—2017) — радянський та український правознавець, доктор юридичних наук, професор.
 Марчук Василь Васильович (* 1961) — заслужений діяч науки і техніки України (2010), доктор історичних наук, професор.
 Марчук Василь Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марчук Василь Олександрович — тенор, заслужений артист України.
 Марчук Віктор Іванович (* 1947) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Марчук Віктор Миколайович — капітан Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Марчук Віталій Степанович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марчук Володимир Володимирович (* 1967) — колишній радянський та український футболіст, воротар.
 Марчук Володимир Миколайович ( 1949) — український живописець, монументаліст.
 Марчук Володимир Трохимович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марчук Георгій Васильович (* 1947) — білоруський письменник.
 Марчук Гурій Іванович (1925—2013) — радянський вчений.
 Марчук Євген Кирилович (1941—2021) — 4-й Прем'єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук.
 Марчук Євген Миколайович (1988—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марчук Іван Степанович (* 1936) — український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
 Іван Марчук (? — 2022) — військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марчук Ігор Петрович (* 1969) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Марчук Микола Павлович (1944—1999) — український російськомовний літератор.
 Марчук Михайло Андрійович (1906—1971) — Герой Радянського Союзу.
 Марчук Надія Олександрівна (* 1968) — педагог, поетеса, драматург, перекладач.
 Марчук Олег Анатолійович — заступник директора департаменту — начальник управління Державної податкової служби України, кавалер ордена Данила Галицького.
 Марчук Олександр Григорович (1988—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марчук Олександр Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Марчук Олександр Петрович — заслужений артист України, артист Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.
 Марчук Петро Васильович (1920—1974) — Герой Радянського Союзу.
 Марчук Руслан Ігорович — старший сержант служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Марчук Тетяна Григорівна — соціальний працівник Стрижавського дитячого будинку-інтернату (Вінницька область), заслужений працівник соціальної сфери України.
 Марчук Ярослав Ігорович — заслужений працівник культури України.

Див. також 
 9297 Марчук — астероїд головного поясу.

Примітки 

Прізвища на -ук